nitrátion, a salétromsav savmaradék ionja (konjugált bázisa)
 nitrátok, a salétromsav sói
 ásványosztály, lásd karbonát- és rokon ásványok
 alkoholok salétromsavval alkotott észterei